Тимошівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX— першій чверті XX століття:
 Тимошівська волость — Чигиринського повіту Київської губернії;
 Тимошівська волость — Мелітопольського повіту Таврійської губернії.